Il gruppo della vivianite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della vivianite 
 Annabergite
 Arupite
 Barićite
 Eritrite
 Hörnesite
 Köttigite
 Manganohörnesite
 Pakhomovskyite
 Parasymplesite
 Vivianite

Note 

Vivianite